Корниевский — фамилия; имеет женскую форму Корниевская.
 Корниевский, Александр Самойлович (1889—1988) — советский украинский бандурист.
 Корниевский, Иван Никитич (1910—1984) — русский католический священник византийского обряда, участник Русского апостолата, деятель Русского Зарубежья.